Подхолмишная — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Благовещенское».

География 
Деревня расположена в 62,5 километрах на север от города Вельска, между реками Устья и Ваги близ озёр Канава и Кашинское. Ближайшие населённые пункты: на востоке деревня Павшинская, на западе деревня Чурковская, на юге деревня Олюбинская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда Архангельской губернии под номером «1991» как «Подельхомишная». Насчитывала 7 дворов, 26 жителей мужского пола и 35 женского.

В «Списке населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 1922 года» в деревне уже 12 дворов, 35 мужчин и 37 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Благовещенское»